Saint-Martin-du-Mont ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Saint-Martin-du-Mont (Ain), Département Ain
 Saint-Martin-du-Mont (Côte-d’Or), Département Côte-d’Or
 Saint-Martin-du-Mont (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire

Siehe auch:
 Saint-Martin-des-Monts, französische Gemeinde im Département Sarthe